Tanderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tanderup (Farup Sogn) – en bebyggelse i Farup Sogn, Esbjerg Kommune
 Tanderup (Haverslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Haverslev Sogn, Jammerbugt Kommune
 Tanderup (Onsbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Onsbjerg Sogn, Samsø Kommune
 Tanderup (Tanderup Sogn) – en bebyggelse i Tanderup Sogn, Middelfart Kommune
 Tanderup Huse og Tanderupkær - bebyggelser i Studsgård Sogn, Herning Kommune